Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1992/93 war die 22. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 6. September 1992 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 6. Juni 1993 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1992/93 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in neun Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine zehngleisige Liga überführt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 166 auf 160 reduziert. Diese 160 Mannschaft spielten in zehn Gruppen mit jeweils 16 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Mannschaften auf den letzten vier Tabellenplätzen abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 147 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig Elazığspor, Hatayspor, Ankara Şekerspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa Istanbul, Fatih Karagümrük SK, Bozüyükspor, Gönenspor, Altınordu Izmir, die 4 Neulinge Ankara DSİ Spor, İçel Poligücü, Dikilitaş SK, Manisa Sümerbankspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Adıyamanspor (Gruppe 1), Giresunspor (Gruppe 2), Hatayspor (Gruppe 3), Yeni Sincanspor (Gruppe 4), Eskişehirspor (Gruppe 5), Çorumspor (Gruppe 6), Istanbul Büyükşehir Belediyespor (Gruppe 7), Çorluspor (Gruppe 8), Çanakkale Dardanelspor (Gruppe 9) und Yeni Turgutluspor (Gruppe 10) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Silvanspor, Hakkari PTT SK, Tuncelispor, Tatvanspor, aus der Gruppe 2 Gümüşhane Köy Hizmetleri, Fatsaspor, Ağrıspor, Ardeşen Belediyespor, aus der Gruppe 3 Hatay Sahilspor, Elbistanspor, Kadirli İdman Yurdu, Adana Gençlerbirliği, aus der Gruppe 4 Kırşehirspor, Konya Yolspor, Konya Ereğlispor, Silifkespor, aus der Gruppe 5 Burdurgücü, Buldan Belediyespor, Dinar Belediyespor, Yeni Akşehirspor, aus der Gruppe 6 Amasyaspor, Sinopspor, Vezirköprüspor, Turhalspor, aus der Gruppe 7 Pendikspor, Dikilitaş SK, Galata SK, Ümraniyespor, aus der Gruppe 8 Bayrampaşaspor, Nişantaşıspor, Yücespor, Kırklarelispor, aus der Gruppe 9 Çanspor, Keşanspor, Burhaniyespor, AS Akyazıspor und aus der Gruppe 10 Selçuk Efes Spor, Alpetspor, Tirespor, Alaşehirspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen: aus Yüksekova Cilospor wurde Yüksekova Belediyespor, aus Afyonspor dann Yeni Afyonspor, aus Yeni Dinarspor dann Dinar Belediyespor, aus Buldanspor dann Buldan Belediyespor, aus Kilimlispor dann Kilimli Belediyespor, aus Trakya Birlik Edirnespor dann Edirnespor, aus Bergamaspor dann Bergama Belediyespor und aus Ödemişspor dann Ödemiş Belediyespor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1992/93 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1992/93 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1992/93
Fußballsaison 1992/93